Ше́рил Кревья́зак (; ) — канадская кёрлингистка.

Играет на позиции первого. Запасная в женской команде Канады на .

 в составе команды Рэйчел Хоман.

Достижения 
 : золото ().
 : золото (), серебро (), бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Семья 
Родилась в семье этнических украинцев.

Отец Дуг Кревьязак () является членом комитета директоров ()  и тренером по кёрлингу (в частности, он тренировал сборную Канады, где играла Линн Кревьязак и которая завоевала серебряные медали на зимней Универсиаде 2015, а также команду Канады, в которой играла Шерил, на зимней Универсиаде 2013, где они заняли 6-е место).

Её сёстры — тоже опытные кёрлингистки: Элисон Кревьязак (долгое время, до конца сезона 2013—2014, игравшая в команде Рэйчел Хоман, двукратная — ,  — чемпионка Канады, на чемпионатах мира в  бронзовый, а в  серебряный призёр) и Линн Кревьязак (также некоторое время игравшая в команде Хоман).

Примечания

Ссылки 
 KREVIAZUK Cheryl — Athlete information — 26th Winter Universiade — FISU database
 Публикации на сайте Curling Canada с тэгом Cheryl Kreviazuk

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Канады по кёрлингу